

Історія

Маршрути 

Автобусні системи України
Обухів